Angellotti – variante del cognome italiano Angeli
 Marion Polk Angellotti – scrittrice statunitense